Витяков е българско родово име разпространено в Югозападна България. Началото на рода витякови се свързва със с.Игралище
(община Струмяни).

Личности с такова родово име 
 Герасим Витяков (р.1986) – български графичен дизайнер

Български фамилни имена